Drosophila melanogaster är en artundergrupp inom släktet Drosophila som innehåller fyra artkomplex och nio olika arter.

Lista över arter i artundergruppen

Artkomplexet melanogaster
Bananfluga

Artkomplexet simulans
Drosophila simulans
Drosophila mauritiana
Drosophila sechellia

Artkomplexet yakuba
Drosophila yakuba
Drosophila santomea
Drosophila teissieri

Artkomplexet erecta
Drosophila erecta
Drosophila orena

Släktskap

Källor 

Daggflugor
m
Artundergrupper